Гусько́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Гуськов, Александр Александрович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Гуськов, Алексей Геннадьевич (род. 1958) — советский и российский актёр.
 
 
 Гуськов, Гавриил Гаврилович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Гуськов, Геннадий Яковлевич (1918—2002) — советский и российский учёный, генеральный конструктор космических систем, Герой Социалистического Труда.
 Гуськов, Евгений Петрович (1940—2006) — директор Научно-исследовательского института биологии при РГУ.
 Гуськов, Константин Александрович (1879—?) — российский инженер-архитектор, наиболее известен как городской архитектор Уфы.
 Гуськов, Сергей Александрович (род. 1980) — российский предприниматель в технологической сфере.
 Гуськов, Юрий Александрович (1936—2015) — советский и российский политик.

